Le mot oreillette (diminutif du mot oreille) peut désigner :
 un écouteur, un système de communication permettant de recevoir des messages directement dans l'oreille.
 les oreillettes, un dessert assimilé à un beignet.
 en anatomie, les oreillettes (ou atrium selon la nouvelle nomenclature), deux cavités cardiaques qui reçoivent le sang.
 en botanique, les oreillettes sont un prolongement vers l’arrière de la base du limbe formant deux lobes.
 en cuisine, une des sortes de pâtes italienne (les orecchiette)  de la région des Pouilles et de la Basilicate.